Jefferson je lahko:
 Jefferson, priimek več znanih ljudi

 Jefferson ime več krajev v ZDA
 Jefferson (Alabama)
 Jefferson (Georgia)
 Jefferson (Iowa)
 Jefferson (Južna Karolina)
 Jefferson (Louisiana)
 Jefferson (Maine)
 Jefferson (Maryland)
 Jefferson (New Hampshire)
 Jefferson (New Jersey)
 Jefferson (Ohio)
 Jefferson (Oklahoma)
 Jefferson (Oregon)
 Jefferson (Pensilvanija)
 Jefferson (Severna Karolina)